Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Alma Juventus Fano 1906 nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.

Rosa 
Aggiornata al 13 dicembre 2022.

Calciomercato

Sessione estiva

Sessione invernale

Risultati 
Dati aggiornati al 12 marzo 2023.

Serie D

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia Serie D

Turno preliminare 

Con la vittoria per 1-0 contro la Virtus Senigallia, il Fano si è qualificato al primo turno di Coppa Italia Serie D.

Primo turno 

Con la vittoria ottenuta ai calci di rigore contro il Montegiorgio, il Fano si è qualificato ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D.

Trentaduesimi di finale 

Con la sconfitta ai calci di rigore per 3-5 sul Tolentino, il Fano viene eliminato dalla Coppa Italia di Serie D.

Statistiche 
Dati aggiornati al 12 marzo 2023.

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche individuali

Note

Collegamenti esterni 
 
 

2022-2023